La Primera División 1981 è stata la 53ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 15ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Semifinali

River Plate avanza in virtù della regola del gol fuori casa.

Finale

Classifica marcatori

Voci correlate
Club Atlético River Plate 1981

Collegamenti esterni
 Argentina 1981 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1981
Campionato argentino di calcio